Шага́л (Шегал) — еврейская фамилия, территориальный вариант фамилии  () в ареале северo-восточного (литовского) диалекта идиша. Известные носители:

 Шагал, Йосеф (наст. имя Осип Щёголев, род. 1949) — израильский политик.
 Шагал, Марк Захарович (1887—1985) — художник, сценограф, педагог и поэт еврейского происхождения, эмигрировавший из РСФСР в 1922 году.
 Шагал, Эдуард Александрович (род. 1983) — российский дизайнер, участник телевизионной и спортивной версий игры «Что? Где? Когда?».
 Персонаж
 Вячеслав Шегал — персонаж литературного цикла Сергея Лукьяненко «Линия грёз».

См. также